Стефані Реге була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Енн Мінтер виграла титул, перемігши у фіналі Кеммі Макгрегор з рахунком 6–1, 4–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Енн Мінтер (переможниця)
  Белінда Кордвелл (1-ше коло)
  Енн Генрікссон (1-ше коло)
  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)
  Бет Герр (чвертьфінал)
  Джулі Річардсон (1-ше коло)
  Луїс Філд (2-ге коло)
  Анн Девріє (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Taipei Women's Championship draw sheet  at ITFTennis.com

1989, одиночний розряд
Одиночний розряд
Taipei Women's Championship, одиночний розряд, 1989